Telemach – postać mitologiczna
Telemach – bośniacki dostawca usług telekomunikacyjnych
Telemach – słoweński dostawca usług telekomunikacyjnych
Telemach – czarnogórski dostawca usług telekomunikacyjnych

Zobacz też
Telemach w dżinsach – powieść